Игорь Завадский:
 Завадский, Игорь Борисович (род. 1966) — аккордеонист и педагог, заслуженный артист Украины.
 Завадский, Игорь Владимирович (1875—1944) — терапевт, доктор медицинских наук; создатель и руководитель кафедры госпитальной терапии на медицинском факультете Донского университета.